Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2000 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 29 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Martina Hingis et Mary Pierce battent Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 

|-
|2|| Lisa Raymond Rennae Stubbs||align=center||| Anke Huber Barbara Schett (15)
|-
|3||bgcolor=CCCCFF| Martina Hingis Mary Pierce||align=center|Victoire|| Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (10)
|-
|4|| Anna Kournikova Natasha Zvereva||align=center||| Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (10)
|-
|5|| Julie Halard Ai Sugiyama||align=center|1/2 finale|| Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (10)
|-
|6|| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat||align=center|1/2 finale|| Martina Hingis Mary Pierce (3)
|-
|7|| Chanda Rubin Sandrine Testud||align=center||| Liezel Huber Laura Montalvo (16)
|-
|8|| Conchita Martínez Patricia Tarabini||align=center|1/4 de finale|| Martina Hingis Mary Pierce (3)
|-
|9|| Laurence Courtois Arantxa Sánchez||align=center||| Magüi Serna Meghann Shaughnessy
|}

|-
|10|| Virginia Ruano Pascual Paola Suárez||align=center|Finale'''|| Martina Hingis Mary Pierce (3)
|-
|11|| Nicole Arendt Manon Bollegraf||align=center||| Amélie Cocheteux Nathalie Dechy ()
|-
|12|| Tina Križan Katarina Srebotnik||align=center||| Mariaan de Swardt Martina Navrátilová ()
|-
|13|| Kimberly Po Anne-Gaëlle Sidot||align=center||| Julie Halard Ai Sugiyama (5)
|-
|14|| Åsa Svensson Émilie Loit||align=center||| Silvia Farina Karina Habšudová
|-
|15|| Anke Huber Barbara Schett||align=center|1/4 de finale|| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat (6)
|-
|16|| Liezel Huber Laura Montalvo||align=center|1/4 de finale|| Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (10)
|}

|-
|1|| Amélie Cocheteux Nathalie Dechy||align=center|1/4 de finale|| Julie Halard Ai Sugiyama (5)
|-
|2|| Stéphanie Foretz Virginie Razzano||align=center||| Martina Hingis Mary Pierce (3)
|-
|3|| Mariaan de Swardt Martina Navrátilová||align=center||| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat (6)
|-
|4|| Caroline Dhenin Sarah Pitkowski||align=center||| Lisa Raymond Rennae Stubbs (2)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2000
France Double dames
Tennis en France en 2000
Tennis en mai 2000
Tennis en juin 2000